Faura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Faura (ort), Valencia, Província de València, 
 Faura (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar